L’appellation d'abbaye Sainte-Marie s’applique à de nombreuses abbayes dans le monde. Elle fait en majorité référence à Marie, mère de Jésus.

Cette liste est incomplète, et vous êtes invités à consulter également la liste des abbayes et monastères et .

En Allemagne 
 Abbaye Sainte-Marie de Fulda, dans la Hesse
 Abbaye Sainte-Marie de Mittelzell sur l’île de Reichenau, dans le Bade-Wurtemberg

En Espagne 
 Abbaye Sainte-Marie de Ripoll, dans la Catalogne

Aux États-Unis 
 Abbaye Sainte-Marie de Morristown, dans le New Jersey

En France 
 Abbaye Sainte-Marie d’Almenêches, dans l’Orne
 Abbaye Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech, dans les Pyrénées-Orientales
 Abbaye Sainte-Marie de Berteaucourt-les-Dames, dans la Somme
 Abbaye Sainte-Marie de Boulaur, dans le Gers
 Abbaye Sainte-Marie de Fontcaude à Cazedarnes, dans l’Hérault
 Abbaye Sainte-Marie de Fontfroide à Narbonne, dans l’Aude
 Abbaye Sainte-Marie de Joucou, dans l’Aude
 Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse, dans l’Aude
 Abbaye Sainte-Marie de Longues-sur-Mer, dans le Calvados
 Abbaye Sainte-Marie de Maumont à Juignac, dans la Charente
 Abbaye Sainte-Marie de Metz, dans la Moselle
 Abbaye Sainte-Marie de Paris, dans la Seine
 Abbaye Sainte-Marie de Pornic, dans la Loire-Atlantique
 Abbaye Sainte-Marie de Rieunette à Ladern-sur-Lauquet, dans l’Aude
 Abbaye Sainte-Marie de Souillac, dans le Lot
 Abbaye Sainte-Marie de Villers-Canivet, dans le Calvados

En Italie 
 Abbaye Sainte-Marie de Fara in Sabina, dans la province de Rieti

Au Royaume-Uni 
 Abbaye Sainte-Marie de Barrow-in-Furness, dans la Cumbria
 Abbaye Sainte-Marie de Lacock, dans le Wiltshire
 Abbaye Sainte-Marie d’York, dans le Yorkshire du Nord

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères
 
 
 

Homonymie d'abbayes